VOB pour Video Object est un format de fichiers informatiques présent sur les DVD les plus courants.
 V.O.B pour Vocabulaire Orthographique de Base, une liste de mots devant être connus à la fin de l'école primaire (en Belgique).
 Voice of Baceprot (aussi abrégé VoB), groupe de thrash metal indonésien.